Steve Webster (golfer), Brits golfer
Steve Webster (motorcoureur), Brits zijspancoureur